Danny Biega (né le  à Montréal dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère du joueur de hockey professionnel Alex Biega.

Biographie 
Il rejoint les rangs universitaires américains en 2009 en s'alignant pour le Crimson de l'Université Harvard. Il devient professionnel en 2012 avec les Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 

|-
| 2006-2007 || Lions du Lac-Saint-Louis ||LHJAAAQ ||39 ||8 ||18 ||26 ||76 ||16 ||1 ||5 ||6 ||52
|-
|2007-2008 || Salisbury Prep || USHS ||26 ||4 ||13 ||17 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Salisbury Prep || USHS ||29 ||8 ||14 ||22 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Université Harvard ||ECAC ||32 ||5 ||4 ||9 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Université Harvard ||ECAC ||34 ||11 ||19 ||30 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-	
| 2011-2012 || Université Harvard ||ECAC ||34 ||10 ||25 ||35 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Université Harvard ||ECAC ||32 ||2 ||9 ||11 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-	
|-
| 2012-2013 || Checkers de Charlotte || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
| 2013-2014 || Checkers de Charlotte || LAH ||65 ||3 ||15 ||18 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||10 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Checkers de Charlotte || LAH ||69 ||2 ||12 ||14 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH ||27 ||3 ||5 ||8 ||40 ||- ||- ||- || -||-

| 10|| 0|| 2|| 2|| 0||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en septembre 1991
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur de hockey sur glace du Crimson d'Harvard